Assedio di Tortosa – avvenuto tra luglio e dicembre 1148 durante la seconda crociata
Assedio di Tortosa – avvenuto nel maggio 1642 durante la sollevazione della Catalogna
Assedio di Tortosa – avvenuto tra giugno e luglio 1648 durante la sollevazione della Catalogna
Assedio di Tortosa – avvenuto tra ottobre e dicembre 1650 durante la sollevazione della Catalogna
Assedio di Tortosa – avvenuto tra giugno e luglio 1708 durante la guerra di successione spagnola
Assedio di Tortosa – avvenuto tra dicembre 1810 e gennaio 1811 durante la guerra d'indipendenza spagnola